Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Monte-Carlo Rolex Masters 2015 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byla dvojice amerických bratrů Bryanových, která monackou událost opět vyhrála.

První pár světa Bob a Mike Bryanovi ve finále přehrál italskou nenasazenou dvojici Simone Bolelli a Fabio Fognini po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. Oba šampioni tak získali 34. deblovou trofej ze série Masters, čímž navýšili rekordní zápis.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (2. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2015
ATP World Tour 2015